Il existe plusieurs église Saint Nicolas (placées sous le vocable de Nicolas de Myre) à Prague :

 La plus connue et la plus grande est l'église Saint-Nicolas de Malá Strana, située dans ce dernier quartier sur la rive gauche de la Vltava ;
 Dans la vieille ville (Staré Město) est située une autre église Saint-Nicolas ;
 L'église Saint-Nicolas de Vršovice, dans le quartier du même nom, situé dans le district de Prague 10.